Durrell ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Durrell (1925–1995), britischer Zoo-Gründer und Schriftsteller
 Lawrence Durrell (1912–1990), britischer Schriftsteller
 Martin Durrell (* 1943), britischer Sprachwissenschaftler

Durrell ist:
 (2231) Durrell, nach Lawrence Durrell benannter Asteroid
 Durrell Wildlife Park der frühere Name des Jersey Zoo der von Gerald Durrell gegründet wurde

Siehe auch:
 Durell
 Turrell
 Turell